Harpers Ferry, un village du comté de Jefferson en Virginie-Occidentale.
 Gare d'Harpers Ferry
 District historique d'Harpers Ferry
 Harpers Ferry, une ville du comté d'Allamakee, en Iowa.